Pesanggaran kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Pesanggaran, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Pesanggaran, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar